Видавець:Blizzard Entertainment
Electronic Arts
Дата виходу: 30 вересня 1999р
30 Вересня 1999р
1999р
Останній реліз: 2.02
Платформи: MS-DOS, Mac OS, Sega Saturn, PlayStation, Microsoft Windows
Жанр: Стратегія в реальному часі]]
Warcraft II: Battle.net Edition Це гра Warcraft II: Tides of Darkness з доданою "функцією" Battle.net і доповненням Warcraft II: Beyond the Dark Portal. Користувачі також можуть грати в однокористувацьку кампанію, яка розповість про війну орків і людей в світі пізнього Середньовіччя в стилістиці фентезі. Дія гри відбувається під час Другої великої війни. Користувачі також можуть грати один з одним в онлайні (по локальній мережі або в мережі Інтернет), використовуючи вже існуючі карти, або власноруч створені.
 Системні вимоги 
 Система: Pentium-60
 Оперативна пам'ять: 16 MB
 Відео пам'ять: Місцева шина SVGA Video Card (сумісна з DirectX) 1 MB Місце на жорсткому диску: 80 MB
 CD-ROM: 2X CD-ROM для геймплея (4-х-CD-ROM для кінематики)
 Звук: Сумісна звукова карта DirectX для аудіо
 DirectX: DirectX 2.0

 Оновлення 
 Можливість до восьми гравців конкурувати з Battle.net
Автоматична карта, що проходить через Battle.net.
Впровадження мультиплеєрського шаблону "Верх" або "Нижній".
Спільне бачення в багатокористувацьких іграх.
Покращене налаштування гри, параметри гри, знищення гравців та включення Battle.net чату.
Швидкість гри встановлюється перед початком гри Battle.net, і її неможливо змінити.
Включення 3 паузи на одного гравця за правилами гри.
Призначення та вибір груп через # ключ.
Можливість вибору випадкових стартових змагань, ресурсів та набору фішок.
Налаштування Attack Move.
Команда Патрулювання тепер надсилає одиницю у вибране місце, і не зупиняє після будь-якого контакту.
Встановлення карти та параметри гри для Ladder Games.
Налаштування вибору Клацніть ЛКМ або двічі клацніть Ctrl +, щоб вибрати найближчі 9 одиниць цього типу на екрані.
Пробіл Перемикае вас на останніх 8 передачах (послідовно).
Поточна їжа відображається разом з золотом / нафтою / деревом.
Підтримується сумісність з версією Warcraft II DOS через локальну мережу або модем.
Ліміт одиниць збільшено з 600 до 1200 для покращення ігор.
Верхня межа 200 їжі для кожного гравця, як у StarCraft.
Під час припинення будівництва Нафтової вежі повністю не повертає гравцю усі матеріали.
Гелікоптер , Гоблінський Цепелін , Гоблін Сапер , Підривна бригада тепер мають варіант Патрулювання.
Ливарні вироби більше не використовує всю нафту.
Союзники тепер можуть бачити дружні невидимі підрозділи.
Вежі та літальні агрегати союзників тепер розкривають ворожий підрозділ.
Частково побудовані вежі більше не можуть бачити підводні човни.
Нові звуки були додані для Скелетів , Руни , Очі Кілрогга.
Перша ратуша / Великий зал тепер будується на швидкості ферми. Всі інші міські заклади / будуються за нормальною швидкістю.
Тепер ви можете взяти 1000 скріншотів замість 100.
Підтримка двох нових ігрових швидкостей (найнижча та швидша).
 Версії 
Існує 12 різних варіантів Warcraft II: Battle.net Edition : 1 у 1998 році, 4 у 1999 році, 2 видання в 2000 році та 5 випусків від Best Series Series у 2001 році. Крім того, в 1999 році Warcraft II випустили бойовий сундук : Battle Chest, який був виданням одного компакт-диска, він включав гру з офіційним стратегічним посібником.Різниця між версіями''':
 Контактна інформація відрізняється.
 Оригінальний випуск і 2000 версій з версією 2.01a включає в себе папку "ISP", яка була замінена папкою "Manual".
Випуски 1999 та 2001 включали папку "Manual", в тому числі посібник та Adobe Reader .
Видання 2001 року включало посібник, але за назвою "Стратегічне керівництво".

Примітки та дрібниці  
 Офіційний сайт Warcraft II: Battle.net Edition все ще доступний
 Оригінальним заголовком для гри був Warcraft II: Platinum Edition перед випуском, поки його не було змінено на назву, яку вона має зараз. Первісні плани компанії Blizzard щодо включення додаткової нової кампанії Warcraft II Platinum були скасовані в інтересах підкреслювати справжній намір Battle.net Edition : забезпечити класичний Warcraft II як такий, що має велику підтримку декількох гравців, а також кілька вирішень геймплея.
 У грі з'явився трейлер гри Warcraft III: Reign of Chaos .

Warcraft